Pour les spécialités culinaires, voir : riz pilaf et plov.
 Pilaf est un personnage du manga Dragon Ball.